

Населені пункти та їхні частини
 Скшипець — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Скшипець — село в гміні Любжа Прудницького повіту Опольського воєводства
 Скшипець — колонія в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Скшипець — лісова осада в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки